Severní Morava může označovat:

 severní část Moravy v Česku, v těchto významech:
 z geografického hlediska – území severně od Olomouce, okolí Šumperka
 z administrativně-historického hlediska (nepřesné, ale v žurnalistice a obecném povědomí běžné pojetí):
 území někdejšího Severomoravského kraje – zahrnuje navíc také východ Moravy a České Slezsko
 území Moravskoslezského kraje – geograficky severovýchodní okraj Moravy a většina Českého Slezska
 Severní Morava (časopis) – odborný časopis